La Serie A 1991–92 fue la 90.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 60ª bajo el formato de grupo único. A.C. Milan ganó su 12° scudetto, manteniéndose invicto por toda la temporada a lo largo de 34 partidos.

Clasificación

Resultados

Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos 
 RSSSF

1992
Fútbol en Italia en 1991
Fútbol en Italia en 1992